Isohypsibiidae — родина тихоходів ряду Parachaela.

Роди 
Систематика за Degma, Bertolani et Guidetti, 2016:

 Apodibius Dastych, 1983
 Dastychius Pilato, 2013
 Doryphoribius Pilato, 1969
 Eremobiotus Biserov, 1992
 Halobiotus Kristensen, 1982
 Isohypsibius Thulin, 1928
 Paradiphascon Dastych, 1992
 Pseudobiotus Nelson, 1980
 Thulinius Bertolani, 2003

Примітки 

Тихоходи
Родини тварин